Pojkarnas turnering i ishockey vid olympiska vinterspelen för ungdomar 2016 arrangerades i Kristins hall i Lillehammer, Norge, mellan den 12 och 21 februari 2016. Turneringen bestod av U16-lag där spelarna var födda mellan 1 januari 2000 och 31 december 2001.

Gruppspel

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutresultat

Referenser

Ishockey vid olympiska vinterspelen för ungdomar 2016